Fensel ist der Familienname folgender Personen:

 Benedicta M. Fensel (1867–1948), Äbtissin des Klosters Frauenchiemsee (1921–1948)
 Dieter Fensel (* 1960), deutscher Informatiker